

Анатомия

Изоталамус

Изоталамические элементы 

 Верхний регион S

 Медиальная область М

 Задняя область. Подушка таламуса. Pu

 Базальная область B

 Область коленчатых тел G

 Слуховое ядро медиального коленчатого тела GM

 Латеральное коленчатое тело GL

 Латеральный регион L и V

 Вкусовая территория VArc

 Тактильная лемнисковая территория VPC = VPM + VPL

 Глубокие лемнисковые территории VPO и VPS

 Мозжечковые территории VIm и VL

 Паллидальная территория VO

 Нигральная территория VA

 Аллоталамические элементы

 Парамедианные

 Ограниченная внутриталамическая зона

 Центральная область C

Примечания и ссылки 
 Arcelli P, Frassoni C, Regondi M, De Biasi S, Spreafico R (1997) GABAergic neurons in mammalian thalamus: a marker of thalamic complexity? Brain Res Bull 42 :27-37. 
 Arecchi-Bouchhioua P, Yelnik J, Francois C, Percheron G, Tande D.(1996) 3-D tracing of biocytin-labelled pallido-thalamic axons in the monkey. Neuroreport.7:981-984. 
 Arrechi-Bouchhioua, P., Yelnik, J., Percheron, G., Tande, D. (1997) Three dimensional morphology and distribution of pallidal axons projecting to both the lateral region of the thalamus and the central complex in primate. Brain Res. 754:311-314. 
 Asanuma, C., Thach, W.T. and Jones, E.G. (1983) Anatomical evidence for segregated focal groupings of efferent cells and their terminal ramifications in the cerebellothalamic pathway in the monkey. Brain Res. Rev. 5: 267—297
 Attempt at standardization of nomenclature. In Dewulf, A. (1971) Anatomy of the normal human thalamus. Topometry and standardized nomenclature. Elsevier, Amsterdam p. 121—139
 Burdach, K. F. (1822) Von Baue und Leben des Gehirns. Dyk, Leipzig
 Dejerine, J. and Roussy. G.(1906) Le syndrome thalamique. Rev. Neurol. (Paris)14: 521—532
 Dum, R.P., Li, C., and Strick., P.L.(2002) Motor and non motor domains in the monkey dentate.Ann. N.Y.Acad. Sci. 978:289-301. 
 Fenelon, G., François, C., Percheron, G. and Yelnik, J. (1991) Topographic distribution of neurons of the central complex (centre médian-parafascicular complex) and of other thalamic neurons projecting to the striatum in macaques. Neurosci.45:495-510
 Fenelon, G., Yelnik, J., François, C. and Percheron, G. (1994) The central complex of the primate thalamus: a quantitative analysis of neuronal morphology. J. Comp. Neurol. 341: 463—479
 François, C., Tande, D., Yelnik, J., and Hirsch, E.(2002) Distribution and morphology of nigral axons projecting to the thalamus in primates. J. Comp. Neurol. 447:249-260. 
 Friedman, D.P. and Jones, E.G. (1986) Thalamic input to area 3a and 2 in monkeys. J. Neurophysiol. 45: 59:85
 Goldman-Rakic, P.S. and Porrino, L.J. (1985) The primate dorsomedial (MD) nucleus and its projection to the frontal lobe. J. Comp. Neurol. 242:535-560 
 
 Kaas, J.H., Nelson, R.J., Sur, M. Dykes, R.W., Merzenich, M.M (1984) The somatotopic organisation of the ventroposterior thalamus of the squirrel monkey, Saimiri sciureus. J. Comp. Neurol. 226:111-140
 Papez, J.W. (1937) A proposed mechanism of emotion. Arch. Neurol. Psychiat.38:725-743.
 Parent, M. and Parent, A. (2004) The pallidofugal motor fiber motor system in primates. Park. Relat. Disord. 10: 203—211
 Percheron, G. (1977) The thalamic territory of cerebellar afferents in macaques . J.Hirnforsch. 18: 375—400
 Percheron, G. (2003) Thalamus. In Paxinos, G. and May, J.(eds). The human nervous system. 2d Ed. Elsevier. Amsterdam. p. 592—675
 Percheron, G., François, C., Talbi, B., Meder, J.F, Fenelon, G.and Yelnik, J. (1993) The primate motor thalamus analysed with reference to subcortical afferent territories. Stereotact. Funct. Neurosurg. 60: 32-41
 Percheron, G., François, C., Talbi, B., Meder, J.F, Yelnik, J, and Fenelon, G.(1996) The primate motor thalamus. Brain Res. Rev. 22:93-181
 Percheron, G., François, C., Yelnik, J, Talbi, B., Meder, J.F and Fenelon, G.(1993) The pallidal and nigral thalamic territories and the problem of the anterior part of the lateral region in primates. In Minciacchi., D. et al. (eds) Thalamic networks for relay and modulation. Pergamon Press.Oxford p.145-154
 
 
 Terminologia anatomica (1998) Thieme, Stuttgart. 
 Vogt, C. (1909) La myelocytoarchitecture du thalamus du cercopithèque. J. Psychol. Neurol. 12: 285—324.

Таламус